Modius puede referirse a:

 Modio. antigua medida de capacidad romana utilizada para sólidos, como el trigo y la cebada, equivalente a 8.73 l.
 Modius, tipo de tocado cilíndrico que es llamado así, por su parecido con el utensilio que se utilizaba por los romanos para medir el grano.
 Modius, nombre de la familia de la gens Modia.
 Modio de Ponte Puñide, vaso cilíndrico de bronce fechado en el siglo IV, hallado en Puñide, Galicia, España, utilizado como unidad de medida.
 Moio, término metrológico que, a lo largo de la historia de Portugal, designó diferentes medidas de capacidad para sólidos, líquidos y superficies.